Paaspop (Den Hout) in Den Hout
 Paaspop (Schijndel) in Schijndel
 PaasPop Zieuwent